A vasaló kifejezés a következőkre utalhat:

vasaló: ruhaféle kisimítására, gyűröttségének megszüntetésére használt háztartási eszköz.
vasaló: főzőhelyül szolgáló hagyományos magyar pásztorépítmény.